New Zealand – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 New Zealand – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w Wiltshire (dystrykt)
 Nowa Zelandia – (ang. New Zealand) państwo wyspiarskie